Eskandar Abadi – giornalista, musicista e traduttore tedesco
 Haydar al-'Abadi – politico iracheno
 Kian Golpira Ghassem-Abadi – kickboxer tedesco
 Safdar Rahmat Abadi – politico iraniano